Редмонд има више значења:
 Редмонд (Вашингтон)
 Редмонд (Јута)
 Редмонд (Орегон)